Cseh Miklós (19. század) költő
 Cseh Miklós (1900–1950) román válogatott labdarúgó
 Cseh Miklós (1926–1976) művészeti kritikus
 Cseh Miklós (1989) a Népi Front párt elnöke